Charbonneau je priimek več oseb:
 Jean-Eugène-Marie Charbonneau, francoski general
 Toussaint Charbonneau, francosko-kanadski raziskovalec
 Joseph Charbonneau, kanadski nadškof